Il singolare femminile del torneo di tennis Orange Prokom Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Cristina Torrens Valero che ha battuto in finale Gala León García 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Anke Huber (quarti di finale)
 Silvia Farina Elia (semifinali)
 Jelena Dokić (semifinali)
 Henrieta Nagyová (quarti di finale)

 Ángeles Montolio (secondo turno)
 Francesca Schiavone (secondo turno)
 Lina Krasnoruckaja (secondo turno)
 Mariana Díaz Oliva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Orange Prokom Open 2001